To właśnie my, a Czerwone Gitary 1966-os lemeze
 To właśnie my, az előbbi lemez címadó dala